Garella est un patronyme porté notamment par :

 Claudio Garella (1955-2022), footballeur, entraineur et dirigeant sportif italien ;
 Henri Garella (1944-), musicien organiste, compositeur et arrangeur studio français ;
 Hyacinthe Garella (1775-1852), ingénieur des Ponts et Chaussées français ;
 Luisa Garella (1921-), actrice italienne.